voir aussi : Wauters

Wouters patronyme 
Wouters est un patronyme néerlandophone correspondant à Walter en anglais ou Gauthier en Français. Sa forme francisée est Outters. À ne pas confondre avec le prénom Wouter, dont il fut dévié (fils de Wouter).

 Ad Wouters (1944-), sculpteur néerlandais
 Adolphe Wouters (1849-1924), compositeur belge
 Edouard Wouters (1830-1876), homme politique belge
 Enzo Wouters (1996-), coureur cycliste belge
 Felix Wouters (1915-), boxeur belge
 Frans Wouters (1612-1659), peintre flamand
 G. Henry Wouters, historien belge
 Hippolyte Wouters (1934-), joueur de scrabble et dramaturge belge
 Jean de Wouters, ingénieur belge
 Jan Wouters (1960-), footballeur néerlandais
 Josée Wouters, pongiste belge
 Joseph Wouters (1942-), coureur cycliste belge
 Josette Wouters, écrivaine français
 Jürgen Wouters (1981-), joueur de badminton néerlandais
 Liliane Wouters (1930-2016), écrivaine belge
 Lode Wouters (1929-2014), coureur cycliste belge
 Michaelina Wouters (ca. 1620–après 1682), peintre flamand
 Peter Wouters (1967-), homme politique belge 
 Rik Wouters (1882-1916), peintre et sculpteur belge
 Rik Wouters (1942), coureur cycliste néerlandais
 Rolf Wouters (1963-), présentateur de télévision néerlandais 
 Rutger Wouters (1991-), coureur cycliste belge
 Sieben Wouters (1996-), coureur cycliste néerlandais
 Simon Wouters (1734-1792),  de Parc, de 1778 à sa mort
 Wilm Wouters (1887-1957), peintre néerlandais

Outters patronyme 
 Alphonse Outters (1849-?), homme politique français
 Auguste Outters (1821-1892), architecte français

Référence 

Homonymie de patronyme